Кристијан X (; пуним именом Кристијан Карл Фредерик Алберт Александер Вилхелм ()) 26. септембар 1870 — 20. април 1947, био је краљ Данске од 14. маја 1912. до своје смрти 20. априла 1947. године.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Галерија

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1870.
Умрли 1947.
Краљеви Данске
Династија Гликсбург